Kup Santiago Bernabéu ili Trofej Santiago Bernabéu je nogometno natjecanje koje organizira nogometni klub Real Madrid. Natjecanje se održava u čast bivšeg predsjednika Reala, Santiago Bernabéua. natjecanje je prijateljskog karaktera i održava se svake godine krajem kolovoza i početkom rujna. Najuspješniji, a i trenutačni prvak je domaćin tj. madridski Real.

Finala 

Ako je završilo neodlučenim utakmica je odlučena na penale.

Klubovi osvajači i finalisti

Vanjske poveznice 

 (engl.) Trofeo Bernabeu na Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Međunarodna nogometna natjecanja u Španjolskoj
Real Madrid
Nogometni kupovi